Armagh est un nom propre irlandais qui peut faire référence à:

Toponyme

Armagh, municipalité canadienne du Québec dans la municipalité régionale de comté de Bellechasse.

États-Unis 
 Armagh, un borough du comté d'Indiana, en Pennsylvanie.

Armagh, ville d'Irlande du Nord.
 Le Comté d'Armagh (Ard Mhacha en irlandais) est un comté de l'île d'Irlande, l'un des six formant l'Irlande du Nord.

Hydronyme 

 Rivière Armagh, un affluent de la rivière Beaurivage (versant de la rivière Chaudière et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Sainte-Agathe-de-Lotbinière et Saint-Patrice-de-Beaurivage, dans la MRC de Lotbinière, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.

Anthroponyme 
 Malachie d'Armagh (ca; 1094-1148), saint catholique irlandais.

Divers 
 Livre d'Armagh, manuscrit religieux irlandais enluminé du , écrit en gaélique et en latin.